Annecy ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

Annecy, Stadt im Département Haute-Savoie
Annecy-le-Vieux, Stadt im Département Haute-Savoie